Masbate (provincie), een provincie in de Filipijnen;
 Masbate (eiland), een eiland in de provincie Masbate;
 Masbate City, een stad in de provincie Masbate.